Мщонув () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жирардувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 10 895 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Адамовице
 Бадово-Даньки
 Бадово-Мсциска
 Бадув-Гурны
 Бобровце
 Цемно-Гнойна
 Гомба
 Грабце-Юзефпольске
 Грабце-Товажиство
 Янувек
 Камёнка
 Ковесы
 Линдув
 Люткувка
 Люткувка-Колёня
 Марянка
 Маркув-Товажиство
 Носы-Понятки
 Ольшувка
 Новы-Дворек
 Осухув
 Павловице
 Пекарово
 Пекары
 Сосновица
 Стшиже
 Сушенец
 Свинице
 Вренча
 Выгнанка
 Вымыслув
 Збирожа
 Зимна-Вода
 Зимнице

Поселения 
 Повонзки
 Качкув
 Погожалки
 Длуговизна
 Грабце-Вренцке
 Вулька-Вренцка
 Нове-Порембы
 Адамувек
 Ковесово
 Хута-Пекарска
 Дембины-Осуховске
 Брониславув
 Пеньки-Стшиже
 Владыславув
 Чекай
 Люблинув
 Брониславув-Осуховски
 Ольшевек
 Малаховщызна
 Михалин
 Буды-Заслона
 Подлиндово
 Буды-Стшиже
 Пеньки-Осуховске
 Эдвардово
 Маркув-Свинице
 Двужно
 Тлумы
 Люткувка-Друга
 Худолипе
 Осухув-Колёня

Соседние гмины 
 Гмина Бяла-Равска
 Гмина Блендув
 Гмина Ковесы
 Гмина Пневы
 Гмина Пуща-Маряньска
 Гмина Радзеёвице
 Гмина Жабя-Воля

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства